Herb Kolna
 herb gminy Kolno w województwie podlaskim
 herb gminy Kolno w województwie warmińsko-mazurskim